Novomoskovsk – città dell'Oblast' di Tula (Russia)
Novomoskovs'k – città dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k (Ucraina)